Zakonodavni Suglan (ruski:Законодательное Собрание (Суглан))je zakonodavno tijelo Evenčkog AO u Rusiji.

Suglan na evenčkom znači "susret, skup". 

Jednodomno je zastupničko tijelo.

Počeo je s radom 1994. godine.

Evenčki autonomni okrug